Barbora Blažková (ur. 23 września 1997) – czeska skoczkini narciarska, reprezentantka JKL Desná.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 13 sierpnia 2011 w Bischofsgrün podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 60,5 m na skoczni średniej. 6 stycznia 2013 w Schonach zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata. Zajęła w nich 53. miejsce, wyprzedzając koleżankę z reprezentacji, Michaelę Rajnochovą.

19 lutego 2013 zajęła 5. miejsce na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w konkurencji indywidualnej, po skokach na 64,5 i 64,0 metra. Dwa dni później zdobyła złoty medal w konkurencji drużynowej, w której wystartowała wraz z Michaelą Rajnochovą, Natálie Dejmkovą i Karolíną Indráčkovą. 22 lutego wystartowała w konkursie drużyn mieszanych, tym razem wraz z Michaelą Rajnochovą, Damiánem Lasotą i Filipem Sakalą. Czeska drużyna zajęła wówczas czwarte miejsce.

Po sezonie 2018/2019 zakończyła karierę sportową, pożegnalny skok oddając w sierpniu 2019 podczas zawodów Letniego Grand Prix we Frenštácie.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czeskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1997